Lisičine je naselje u sastavu općine Voćin u Virovitičko-podravskoj županiji.

Arboretum
Interesantno ljubiteljima botanike, ekologije i zaljubljenicima u prirodne ljepote jer je tamo smješten Arboretum Lisičine, osnovao ga je dipl. ing. šumarstva Đuro Jorgić, koji je podrijetlom iz Lisičina.

Demografija

Vidi još
Arboretum Lisičine

Izvor

Naselja u Virovitičko-podravskoj županiji